Eric Zentner (1981-2011), mannequin américain
 Jorge Zentner (1953-), romancier et scénariste de bande dessinée argentin